

Chimica 
 Carbonato Solvay – Altro nome della sostanza chimica carbonato di sodio
 Processo Solvay – Processo per la produzione sintetica di carbonato di sodio (o carbonato solvay)

Località
Solvay – località dello Stato di New York
Rosignano Solvay – frazione del comune di Rosignano Marittimo

Personaggi
Ernest Solvay – inventore e chimico belga

Porti
Porto di Rosignano Solvay
Porto del Circolo Canottieri Solvay

Altro
Solvay Group – società industriale belga, azienda che opera nel settore chimico e delle plastiche
7537 Solvay – asteroide del sistema solare
Solvayhütte – rifugio delle Alpi Pennine